Ви́збор — русифицированный вариант литовской фамилии Визборас.

Известные носители 
 Визбор, Варвара Сергеевна (род. 1986) — российская певица.
 Визбор, Татьяна Юрьевна (род. 1958) — российский журналист, ведущая радиопередач.
 Визбор, Юрий Иосифович (Юзефович) (1934—1984) — советский автор-исполнитель песен, киноактёр, журналист, прозаик, киносценарист и документалист, драматург, поэт, художник.
 Юрий Визбор-младший (Лобиков, Юрий Сергеевич, род. 1988) — российский музыкант, актёр.